Die Maltese Premier League 1987/88 war die 73. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum sechsten Mal die Ħamrun Spartans.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Birkirkara und FC Mosta die Absteiger Rabat Ajax und Tarxien Rainbows. Birkirkara erstmals seit der Saison 1985/86, Mosta erstmals seit der Saison 1974/75 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198788
Fußballsaison 1987/88